Bocula — род бабочек из подсемейства Rivulinae семейства Erebidae. Распространены в Азии.

Классификация 
 Bocula anticlina Holloway, 2005
 Bocula bifaria Walker, 1863
 Bocula bimaculata (Snellen, 1880)
 Bocula brunneata Warren, 1912
 Bocula calthula Swinhoe, 1906
 Bocula caradrinoides Guenée, 1852
 Bocula diasticta Hampson, 1926
 Bocula diffisa (Swinhoe, 1890)
 Bocula divergens Prout, 1926
 Bocula erota Swinhoe, 1901
 Bocula gaedei Draudt, 1950
 Bocula hedleyi Holloway, 2005
 Bocula heliothina Hampson, 1926
 Bocula horus (Fawcett, 1916)
 Bocula ichthyuropis Hampson, 1926
 Bocula inconclusa (Walker, 1862)
 Bocula lamottei D. S. Fletcher & Viette, 1955
 Bocula limbata (Butler, 1888)
 Bocula lophoproctis Hampson, 1922
 Bocula macoma (Swinhoe, 1906)
 Bocula marginata (Moore, 1882)
 Bocula megastigmata (Hampson, 1894)
 Bocula metochrea Hampson, 1926
 Bocula microscala Holloway, 1976
 Bocula mollis Warren, 1912
 Bocula nigropunctata (Warren, 1912)
 Bocula nigrinsula Holloway, 2005
 Bocula obscurostola Holloway, 2005
 Bocula ochrigramma Hampson, 1926
 Bocula odontosema Turner, 1909
 Bocula orthosiana (Swinhoe, 1885)
 Bocula padanga (Swinhoe, 1916)
 Bocula pallens (Moore, 1882)
 Bocula poaphiloides (Walker, 1864)
 Bocula quadrilineata (Walker, 1858)
 Bocula samarinda Holloway, 2005
 Bocula sejuncta (Walker, 1856)
 Bocula sticticraspis Hampson, 1926
 Bocula terminata (Walker, 1869)
 Bocula tuhanensis Holloway, 1976
 Bocula undilineata Warren, 1912
 Bocula wuyiensis J.B. Sun, H.Q. Hu & H.L. Han, 2008
 Bocula xanthostola Hampson, 1926

Примечания

Ссылки 
 BioLib Profil taxonu — rod Bocula Guenée in Boisduval & Guenée, 1852.

Rivulinae
Роды чешуекрылых